Bushe ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-August Bushe (1921–1999), deutscher Neurochirurg und Hochschullehrer
 Letitia Bushe (1710–1757), irische Miniaturmalerin, Landschaftsmalerin und Aquarellistin

Siehe auch:
 Busche
 Bush